San Giovanni Evangelista a Patmos, stucco del Donatello
San Giovanni Evangelista a Patmos, dipinto di Tiziano Vecellio
San Giovanni Evangelista a Patmos, dipinto di Giovan Francesco Caroto
San Giovanni Evangelista a Patmos, dipinto del Bramantino
San Giovanni Evangelista a Patmos, dipinto di Diego Velázquez
San Giovanni Evangelista a Patmos, dipinto di Tobias Verhaecht e Gillis Congnet
San Giovanni Evangelista a Patmos, dipinto di Nicolas Poussin